Il doppio del torneo di tennis BMW Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Broderick Dyke e Wally Masur 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (primo turno)
 Mark Edmondson /  Tomáš Šmíd (semifinali)

 Shlomo Glickstein /  Hans Simonsson (primo turno)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 1986